Conquista de Mallorca puede referirse a:
 Conquista romana de Mallorca a cargo de Quinto Cecilio Metelo Baleárico (123-121 a. C.)
 Conquista vándala de Mallorca en el contexto de la invasiones germánicas en Hispania (455
 Conquista islámica de Mallorca (903)
 La frustrada conquista cruzada de Mallorca durante la expedición a las Islas Baleares (1114)
 Conquista de Mallorca por Jaime I (1229-1231)
 Toma austracista de Mallorca (1706)
 Toma borbónica de Mallorca (1715)
 La frustrada conquista republicana de Mallorca durante la Guerra Civil Española (1936).